Cascante puede referirse a: 
 Cascante, municipio y ciudad de la Comunidad Foral de Navarra;
 Cascante, partida rural de Villena, Alicante;
 el nombre común de la planta '''''Digitalis thapsi.